Крупнейшей городской агломерацией Гамбии является Большой Банжул, куда входят столица страны Банжул, крупнейший город Серекунда и ряд других городов. Второй по величине город государства, Брикама, расположен в 20 километрах южнее столицы. Остальные города расположены по течению Гамбии.

Список городов Гамбии 

 
Гамбия
Списки:Гамбия